

Personen 
 Peter Paul Rubens  (1577-1640), een belangrijk Vlaams barokschilder
 Arnold Frans Rubens, een Vlaams barokschilder
 Heinrich Rubens, een Duits natuurkundige
 Jan Rubens, een Vlaams advocaat en vader van Philip en Peter Paul Rubens
 Bartholomeus Rubens, vader van Jan Rubens en grootvader van Philip en Peter Paul Rubens
 Paul Alfred Rubens, een Brits componist
 Philip Rubens, een Vlaams archeoloog en filoloog en oudere broer van Peter Paul Rubens
 Rubens Barrichello, een Braziliaanse Formule 1-coureur
 Rubens Bertogliati, een Zwitserse wielrenner

Andere 
 Rubens' buis, een natuurkundig experiment dat staande golven demonstreert
 Rubens (musical)
 Rubens (schip, 1964), een Belgisch vrachtschip
 Rubens (spoorwegen), een Europese internationale trein
 Rubens (televisieserie), een Vlaamse fictiereeks

Zie ook 
 Ruben (doorverwijspagina)